МММ АО — крупнейшая российская финансовая пирамида, основанная Сергеем Мавроди, существовавшая с 1992 по 1994 год.
 МММ-2011 — возрождённая финансовая пирамида Сергея Мавроди, основанная в 2011 году.
 МММ (партия) — политическая партия Украины.
 MMM (химиотерапия) — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении трёх препаратов, названия которых начинаются с буквы «М» — метотрексата — (M)ethotrexate, митоксантрона — (M)itoxantrone, и митомицина — (M)itomycin C.
 MMM — число 3000 в римской системе счисления.
 МММ (Ми-Ми-Мишки) — российский детский анимационный мультсериал 2015 года.

См. также 
 ПираМММида
 DJ MMM (группа) — российский музыкальный хип-хоп коллектив из Воронежа, основанный в 1993 году и переименованный в «Основной инстинкт» в августе 2000 года.
 MMM (Маврикийское боевое движение) — левая политическая партия на Маврикии.

Примечания